Ora est une commune italienne de la province de Bolzano dans la région Trentin-Haut-Adige en Italie.
 Ōra est un bourg du district d'Ōra, dans la préfecture de Gunma au Japon.
 Ora est une unité monétaire utilisée dans la communauté d'Orania en Afrique du Sud.
 Ora est le premier album studio de la chanteuse Rita Ora.
 Ora est un cépage de raisin blanc précoce obtenu par l'INRA de Montpellier.
 OpenRaster (ou ORA) est un format de fichier d'image initié par le projet MyPaint et utilisé sur différents logiciels libres.
 ORA (automobile) est une marque du groupe chinois Great Wall Motors.

Sigle 

 O.R.A. est une organisation de résistance créée le 
 ORA est une organisation communiste libertaire ayant existé de 1969 à 1976.

Patronyme 

 Daisy D'ora (1913-2010), actrice allemande.

Pseudonyme 
 Madame d'Ora (1881-1963), alias Dora Kallmus, photographe autrichienne.

Homonymie de toponyme